Tarnica kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tarnica (kulle),

Polen 

 Tarnica (berg), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat bieszczadzki, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar